As Eliminatórias da CONCACAF Sub-17 de 2007 foram disputadas em Honduras e na Jamaica.

Grupo A

Todos os jogos foram disputados em Tegucigalpa, Honduras.

Grupo B

Todos os jogos foram disputados em Kingston, Jamaica.

2007 no futebol